Вільне́в-сюр-Коні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 25 км на північний захід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 215,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-сюр-Коні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-сюр-Коні на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-сюр-Коні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-сюр-Коні на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре